Die Pearl Assurance British Open 1991 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1990/91, das vom 17. Februar bis 2. März in Derby ausgetragen wurde. Die Assembly Rooms in der mittelenglischen Stadt waren zum siebten Mal Austragungsort des Ranglistenturniers.

Der Kanadier Bob Chaperon, der das Turnier im Vorjahr gewonnen hatte, schied diesmal bereits in der ersten Runde aus. Der neue Weltmeister und Weltranglistenerste Stephen Hendry bewies auch in diesem Turnier seine Dominanz. Er kam ins Endspiel und besiegte dort den Engländer Gary Wilkinson, wenn auch nur knapp mit 10:9. Für den Schotten war es der achte Saisonsieg, unter anderem hatte er 5 der bisherigen 6 Weltranglistenturniere gewonnen.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten drei Qualifikationsrunden, die 32 übriggebliebenen Spieler wurden dann den Top 32 zugelost.

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1991
Snookerveranstaltung 1991
Billardturnier in Derby (Derbyshire)